MRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Alberto Carnevalli, Mérida (Venezuela)